Neptunella är ett släkte av svampar. Neptunella ingår i familjen Halosphaeriaceae, ordningen Microascales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neptunella